— названия растений:

  — научное название вида Тысячелистник щетинистый
  — синоним вида